Christian Barnekow kan syfta på bland andra:

* Christian Barnekow (1556–1612), dansk diplomat
 Christian Barnekow (1626–1666), skånsk adelsman
 Christian Barnekow (1694–1762), svensk friherre, generallöjtnant och landshövding
 Christian Barnekow (1773–1830), svensk greve, överstelöjtnant och hovman
 Christian Barnekow (1837–1913), dansk kompositör
 Christian Barnekow (1837–1916), svensk friherre, ryttmästare, ägare till Vannaröds slott i Norra Mellby socken